

Codici 
 BNP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bannu (Pakistan)

Società 
 BNP Paribas – istituto finanziario risultato della fusione della BNP (Banque Nationale de Paris) e della Paribas.

Politica 
 British National Party – partito politico britannico di estrema destra

Medicina 
 BNP – (Brain Natriuretic Peptide) è un ormone vasoattivo secreto a livello cardiaco – dai ventricoli – in risposta alla dilatazione eccessiva o ad aumento di stress di parete in caso di scompenso cardiaco.

Note